Mesosfär kan syfta på:

Mesosfär (atmosfär) - atmosfärlager ovanför ozonlagret (50-85 km höjd)
Mesosfär (manteln) - under den plastiska astenosfären i manteln ligger den stela mesosfären (400-2 900 km djup)